Ву́лиця Сві́тла — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Київ:
 Вулиця Світла — у Дарниці.
 Вулиця Світла — на Шулявці.
 Вулиця Світла — вулиця в Кропивницькому.
 Вулиця Світла — вулиця у Львові.
 Вулиця Світла — вулиця в Одесі.
 Вулиця Світла — вулиця в Харкові.
 Вулиця Світла — вулиця в Ужгороді.

Вулиці